Obří sud je označení více objektů: 
 Obří sud (Lázně Libverda) – výletní restaurace u Lázní Libverdy
 Obří sud (Mikulov) – sud na víno neobvykle výrazných rozměrů uložený ve sklepě v Mikulově
 Obří sud (Javorník) – zaniklá výletní restaurace na vrchu Javorníku